William Marshall est un nom porté par deux acteurs :
 William Marshall (1917-1994), un acteur et réalisateur américain ;
 William Marshall (1924-2003), un acteur américain.

Voir aussi